Lucas Chevalier-Girod (ur. 26 stycznia 1976) – francuski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 40. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego skoczka jest brązowy medal mistrzostw świata juniorów zdobyty indywidualnie w 1995 w Gällivare. Brał też udział w trzech edycjach mistrzostw świata: w Thunder Bay, Trondheim i Ramsau. Najlepszym jego wynikiem było 4. miejsce w drużynie na mistrzostwach w Thunder Bay.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 40.
 sezon 1996/1997: 77.
 sezon 1997/1998: 90.
 sezon 1998/1999: 50.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 40.
 sezon 1995/1996: 97.
 sezon 1996/1997: 77.
 sezon 1997/1998: 92.
 sezon 1998/1999: 50.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1995 Gällivare (SWE) – 3. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995 Thunder Bay (CAN) – 30. miejsce (skocznia duża), 25. miejsce (skocznia normalna)
 1997 Trondheim (NOR) – 30. miejsce (skocznia duża), 49. miejsce (skocznia normalna)
 1999 Ramsau (AUT) – 41. miejsce (skocznia duża), 30. miejsce (skocznia normalna)
 Drużynowo
 1995 Thunder Bay (CAN) – 4. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976